

Раунд-Рок — місто, штат Техас
 Раунд-Рок — переписна місцевість, штат Аризона